November je lahko:
 november - mesec
 November - film